Koszary przy ul. Sienkiewicza w Toruniu – kompleks wojskowy wybudowany w okresie pruskim w Toruniu.

Lokalizacja 
Koszary znajdują się zachodniej części miasta, w dzielnicy Bydgoskie Przedmieście, przy ul. Sienkiewicza 37, w sąsiedztwie m.in. Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli, Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego oraz V LO.

Historia 

Zajmujący powierzchnię blisko 3 ha kompleks wojskowy powstał w latach 1911–1916. W jego skład wchodziły koszary, budynki administracyjne i gospodarcze oraz mieszkania dla oficerów. W okresie pruskim nosiły one imię marszałka polowego, Wrangla (Friedrich Heinrich Ernst Graf von Wrangel). Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości obiekty zostały przejęte przez Wojsko Polskie i stały się siedzibą Oficerskiej Szkoły Aeronautycznej, a później 1. Batalionu Balonowego. W okresie międzywojennym koszarom patronował gen. Ignacy Prądzyński. W okresie PRL stacjonowała tu m.in. jednostka Żandarmerii Wojskowej. 

Po 2010 roku obiekty wojskowe są sukcesywnie remontowane, m.in. w 2015 roku odrestaurowano dawną ujeżdżalnię koni. 

Obecnie na terenie kompleksu znajduje się Placówka Żandarmerii Wojskowej, 6. Samodzielny Oddział Geograficzny im. płk. dypl. inż. Tadeusza Zieleniewskiego ps. "Kalina" oraz Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej.

Przypisy 

Architektura wojskowa
Wojsko w Toruniu
Budynki szkół i instytucji badawczych w Toruniu‎
Toruń